Elizabeth Roemer – astronoma statunitense
Johann Jacob Roemer – botanico e medico svizzero
Max Joseph Roemer – botanico tedesco
Olaus Roemer – astronomo danese
Sarah Roemer – attrice e modella statunitense
Tim Roemer – politico e diplomatico statunitense